Southern Death Cult () — британский музыкальный коллектив, работавший в жанрах постпанка и раннего готик-рока с 1981 по 1983 годы. Несмотря на то, что группа выпустила всего один альбом, она стала одним из самых заметных коллективов «первой волны» готической музыки. После распада Southern Death Cult в начале 1983 года её фронтмен Иэн Эстбери основал группу The Cult, впоследствии достигшую существенного коммерческого успеха.

История группы 
Группа Southern Death Cult была образована в октябре 1981 года в Брадфорде по инициативе Иэна Эстбери, который привлёк к сотрудничеству гитариста Дэвида Барроуза и бывших участников панк-группы Violation — басиста Барри Джепсона и ударника Аки Наваза. Коллектив получил название в честь «Южного культа смерти» — доколумбовой культуры североамериканских индейцев.

Уже 29 октября музыканты отыграли первый концерт, представив публике шесть песен. В течение 1982 года группа активно выступала, чем привлекла внимание прессы: октябрьский номер журнала New Musical Express вышел с фотографией Southern Death Cult на обложке и включал развёрнутое интервью с участниками команды. В декабре того же года состоялся релиз сингла «Moya/Fatman», который достиг первого места в британских независимых чартах. Набиравшая популярность группа провела успешное турне вместе с Bauhaus, однако 26 февраля 1983 года Иэн Эстбери неожиданно объявил о роспуске коллектива.

После распада Southern Death Cult её участники образовали два новых проекта: Эстбери основал группу Death Cult (позже The Cult), а остальные музыканты некоторое время играли вместе под названиями Getting the Fear и Into a Circle. Ударник Аки Наваз позднее организовал хип-хоп-коллектив Fun-Da-Mental.

Единственный полноформатный альбом группы, также названный Southern Death Cult, был издан уже после официального распада команды на лейбле Beggars Banquet Records.

Стиль, влияние 
По мнению критика Уилсона Нита, музыка Southern Death Cult включала, хоть и «в зачаточном виде», все элементы, позднее ставшие отличительными особенностями стиля The Cult — резкий, пронизывающий гитарный звук, «дикарские» ритмы и «драматический» вокал. При этом композиции были решены в духе «сырого и голодного» постпанка, разительно контрастирующего с напыщенным стилем, к которому пришли The Cult в начале девяностых.

Одной из основных тем песен коллектива стала культура североамериканских индейцев, идеализировавшаяся Иэном Эстбери. Так, в песне «Moya» фронтмен команды выражал свою солидарность с коренным населением США и осуждал «американский образ жизни». Традиционные для панк-музыки протесты против капиталистического общества также нашли своё отражение в творчестве Southern Death Cult.

Сами участники группы признавались в интервью, что на них оказали большое влияние Sex Pistols, а музыкальные критики ставили коллектив в один ряд с Bauhaus. Southern Death Cult иногда рассматриваются, наряду с Sisters of Mercy, как одни из наиболее ярких и типичных представителей раннего готик-рока.

Дискография 
 1982 — «Moya/Fatman» (сингл)
 1983 — «The Southern Death Cult: Moya/Fatman/The Girl» (сингл)
 1983 — Southern Death Cult (альбом)

Примечания

Ссылки 
 Фэн-сайт

Рок-группы Великобритании
Группы готик-рока Великобритании
Группы постпанка из Великобритании
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1981 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1983 году
Группы новой волны из Великобритании
Группы готик-рока